Canaghiol är ett vattendrag i Bulgarien. Det ligger i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia.

Källor 

Vattendrag i Bulgarien